John Wells peut désigner : 
 John Wells (1789–1864), un architecte né en Angleterre surtout connu pour son travail à Montréal.
 John Soelberg Wells (1834-1879), un scientifique ophtalmologiste écossais ;
 John Wells (1859-1929), un rameur américain ;
 John West Wells (1907-1994), un paléontologue américain ;
 John Wells (1907-2000), un artiste britannique.
 John Christopher Wells (1939-), un phonéticien et professeur britannique ; 
 John Wells (1956-), un joueur et entraîneur de rugby à XV anglais ;
 John Wells (1956-), un scénariste et producteur de théâtre et de télévision américain ;